«Together Again» () может относиться к:
 «Together Again» — песне американского кантри-певца Бака Оуэнса (1964).
 «Together Again» — песне американской певицы Джанет Джексон (1997)
 «Together Again» — песне американской рок-группы Evanescence (2010)